Die Sofia kyrka ist eine Kirche im Stockholmer Stadtteil Södermalm.

Bauwerk 
Die vom Architekten Gustaf Hermansson im Stile der rheinischen Übergangsromanik entworfene Kirche ist nach der Frau des schwedischen Königs Oskar II. benannt. Der Bau wurde 1902 auf einem 46 Meter hohen Berg begonnen und 1906 fertiggestellt. Von 1948 bis 1951 erfolgte eine Restaurierung der Kirche und ihrer Einrichtung unter Leitung von Lars Israel Wahlman.

Orgel 

Die Orgel wurde 1906  von dem Orgelbauer Johannes Magnusson (Göteborg) erbaut. Das Instrument hatte zunächst 24 Register auf zwei Manualwerken und Pedal. 1948 bis 1951 wurde die Orgel durch den Orgelbauer A. Magnusson reorganisiert. Es hat heute 46 Register auf drei Manualwerken und Pedal.

 Koppeln: I/I (Superoktavkoppel), II/I, III/I (auch als Suboktavkoppel), III/II (auch als Sub- und Superoktavkoppel), III/III (auch als Sub- und Superoktavkoppel), I/P, II/P, III/P

Einzelnachweise

Weblinks 

Kirchengebäude in Stockholm
Stockholm
Stockholm, Sophia
Stockholm
Erbaut in den 1900er Jahren
Stockholm, Sophia
Bauwerk des Historismus in Stockholm